El término Unit o UNIT también puede referirse a:

 UNIT, acrónimo de Instituto Uruguayo de Normas Técnicas; 
 Organización ficticia UNIT de la serie Doctor Who, siglas de United Nations Intelligence Taskforce, más tarde renombrada a Unified Intelligence Taskforce; o
 Filial del Grupo Benati.